De Challenge League 2019/20 was de zeventiende editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal. Het was de bedoeling dat de competitie begon op 20 juli 2019 en eindigde op 20 mei 2020, maar door de coronacrisis lag de competitie enkele maanden stil, waardoor begin augustus 2020 pas de competitie werd afgerond. De winterstop duurde van 15 december 2019 tot 24 januari 2020.

In dit seizoen komt recordkampioen Grasshopper-Club Zürich uit op het tweede niveau, want de Duitstalige club eindigde als laatste in de Raiffeisen Super League 2018/19. Vanuit de Promotion League komt Stade Lausanne-Ouchy de competitie versterken, want FC Rapperswil-Jona degradeerde vorig seizoen.

Clubs

Competitieverloop
Lausanne-Sport werd dit seizoen met een voorsprong van negen punten kampioen. Het promoveerde daarmee naar de Super League. Het Liechtensteinse FC Vaduz mocht als nummer twee deelnemen aan de promotie/degradatiewedstrijden tegen herkanser FC Thun. Dit is de tweede keer sinds het seizoen 2011/12 dat deze dubbel tussen de nummer twee van de Challenge League en de nummer negen van de Super League weer op het programma staat. In mei 2018 stemde een tweederdemeerderheid van de twintig Zwitserse profclubs over de terugkeer van de promotie/degradatiewedstrijden (Barrage).

Omdat de amateurklassen door de coronacrisis werden geannuleerd, vond er geen degradatie plaats van de Challenge League naar de Promotion League. FC Chiasso eindigde op de laatste plaats in de competitie, maar werd bespaard voor een degradatie uit de profliga.

Uitslagen

Eerste seizoenshelft (speelronde 1–18)

Tweede seizoenshelft (speelronde 19–36)

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie
Sinds vorig seizoen worden opnieuw de promotie/degradatiwedstrijden (Barrage) worden gespeeld tussen de nummer negen van de Super League en de nummer twee van de Challenge League. Vorig seizoen werd de introductie van de barrages een spektakelstuk.

Dit seizoen belandde FC Thun na een uitstekende tweede seizoenshelft als nog op de barrageplaats, nadat men in de winterstop troosteloos onderaan stond. Het Liechtensteinse FC Vaduz was als runner-up van de Challenge League over twee wedstrijden echter sterker dan de club uit Berner Oberland, waardoor Thun degradeerde naar de Challenge League. 

FC Thun degradeert naar de Challenge League.FC Vaduz promoveert naar de Super League.

Toeschouwers

Zie ook
Raiffeisen Super League 2019/20
Zwitserse voetbalbeker 2019/20
Zwitsers voetbalelftal in 2019
Zwitsers voetbalelftal in 2020

2020
Competitievoetbal 2019/20